Bartolomeu est la variante portugaise de .

Prénom

Personnalité identifiée par ce prénom 
 Bartolomeu Fernandes dos Martires, dominicain du , également connu sous le nom de Barthélemy des Martyrs

Patronyme 

 Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (1991-), footballeur angolais ;
 João Bartolomeu (1946-), entrepreneur et un dirigeant portugais de club de football.

Toponyme 

 

Homonymie de prénom
Prénom portugais
Prénom masculin
Patronyme portugais